van Gogh har flera betydelser:

 Van Gogh (film) – en film från 1991
 Van Gogh (musikgrupp) – ett serbiskt rockband
 Van Gogh-museet – ett museum i Amsterdam, Nederländerna med verk av den nederländske konstnären Vincent van Gogh
 Vincent van Gogh Biennial Award for Contemporary Art in Europe – ett internationellt pris för samtida unga europeiska konstnärer
 4457 van Gogh – en asteroid

Personer
 Vincent van Gogh (1853–1890), en nederländsk konstnär
 Theo van Gogh (konsthandlare) (1857–1891), en nederländsk konsthandlare, bror till Vincent van Gogh
 Theo van Gogh (filmregissör) (1957–2004), en nederländsk filmskapare

Nederländska efternamn